Маде́йра (от  — деревянный) — многозначный термин.

Топоним 
 Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный на архипелаге Мадейра.
 Мадейра — архипелаг в Атлантическом океане.
 Мадейра — самый крупный остров одноимённого архипелага.
 Мадейра — горный хребет в Атлантическом океане.
 Мадейра — река, приток Амазонки.

Иное 
 «Мадейра» — стадион в городе Фуншал на острове Мадейра.

Составные названия 
 Сан-Жуан-да-Мадейра — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.

См. также 
 Мадера (значения)